Die Spielzeit 2017/18 war die 25. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga. Meister der Spielklasse wurde der HC Energie Karlovy Vary, der in der Liga-Relegation den Aufstieg in die Extraliga erreichte. Der Vizemeister Rytíři Kladno scheiterte in der Relegation um den Aufstieg in die Extraliga.

Modus 

In 52 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat damit 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich (ohne Pre-Play-offs wie zuvor) direkt für die Playoffs. Für die verbliebenen Mannschaften ist die Saison beendet, da die Liga langfristig aufgestockt werden soll und damit kein Absteiger ausgespielt wird.

Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Play-off-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Teilnehmer 
Neu in der Liga waren der Extraliga-Absteiger HC Energie Karlovy Vary und der VHK Vsetín, der im Rahmen einer Liga-Aufstockung aus der 1. Liga aufgestiegen war.

Hauptrunde 

Erläuterungen: ,

Play-offs

Weblinks 

 Tabelle auf hokej.cz

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2017/18
1. Liga 2017